Motta kan verwijzen naar de personen:

 Gianni Motta (1943) voormalig Italiaans wielrenner
 Giuseppe Motta (1871 - 1940) lid van de Zwitserse Zwitserse Bondsraad
 Nelson Motta (1944) Braziliaans journalist, muziek- en theaterproducent en schrijver.
 Ronald Motta  (1957) Nederlands beeldend kunstenaar 
 Thiago Motta (1982) Braziliaans profvoetballer 

En naar de plaatsen:
 Motta Baluffi gemeente in de Italiaanse provincie Cremona (regio Lombardije)
 Motta Camastra gemeente in de Italiaanse provincie Messina (regio Sicilië)
 Motta d'Affermo gemeente in de Italiaanse provincie Messina (regio Sicilië)
 Motta de' Conti gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli (regio Piëmont)
 Motta di Livenza gemeente in de Italiaanse provincie Treviso (regio Veneto)
 Motta (Macugnaga) plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Macugnaga 
 Motta Montecorvino gemeente in de Italiaanse provincie Foggia (regio Apulië)
 Motta San Giovanni gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria (regio Calabrië)
 Motta Sant'Anastasia gemeente in de Italiaanse provincie Catania (regio Sicilië)
 Motta Santa Lucia gemeente in de Italiaanse provincie Catanzaro (regio Calabrië)
 Motta Visconti gemeente in de Italiaanse provincie Milaan (regio Lombardije)

Andere:
 Motta, een Italiaanse snoep- en ijsfabrikant
Zie ook:
 John LaMotta